Der Wahlkreis Nienburg-Nord ist ein Landtagswahlkreis in Niedersachsen. Er umfasst vom Landkreis Nienburg die Stadt Nienburg/Weser sowie die Samtgemeinden Heemsen, Grafschaft Hoya, Marklohe und Steimbke. Zusätzlich umfasst er vom Landkreis Diepholz die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Nienburg-Nord acht Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Frank Schmädeke (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 39.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Nienburg-Nord sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Frank Schmädeke (CDU). Über die Landesliste zog zusätzlich Helge Limburg (Bündnis 90/Die Grünen) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 40.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Schmädeke Frank" |Frank Schmädeke
| 40,2
| 34,9
|-
| SPD
| data-sort-value="Göllner, Bernhard" |Bernhard Göllner
| 36,4
| 36,4
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Limburg, Helge" |Helge Limburg
| 9,2
| 9,4
|-
| FDP
| data-sort-value="Werner, Heinrich" |Heinrich Werner
| 5,2
| 7,1
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Adam, Danny" |Danny Adam
| 2,8
| 3,5
|-
| AfD
| data-sort-value="Libbe, Christian" |Christian Libbe
| 6,2
| 6,5
|-
| BGE || || ||0,1
|-
| DM || || ||0,2
|-
| Freie Wähler || || ||0,3
|-
| LKR || || ||0,0
|-
| ÖDP || || ||0,1
|-
| Die PARTEI || || ||0,5
|-
| Tierschutzpartei || || ||0,7
|-
| Piratenpartei || || ||0,2
|-
| V-Partei³ || || ||0,1
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 60,4 % unter dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Nienburg-Nord sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Johann-Heinrich Ahlers (CDU). Über die Landesliste zog zusätzlich Helge Limburg (Bündnis 90/Die Grünen) in den niedersächsischen Landtag ein.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Ahlers, Johann-Heinrich" |Johann-Heinrich Ahlers
| 45,3
| 37,7
|-
| SPD
| data-sort-value="Menzel, Birgit" |Birgit Menzel
| 36,7
| 33,1
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Limburg, Helge" |Helge Limburg
| 9,9
| 12,5
|-
| FDP
| data-sort-value="Werner, Heinrich" |Heinrich Werner
| 3,3
| 9,5
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Kretschmer, Viktoria" |Viktoria Kretschmer
| 2,9
| 2,8
|-
| Piratenpartei
| data-sort-value="Rode, Heinrich" |Heinrich Rode
| 1,9
| 2,1
|-
| Freie Wähler || || || 0,9
|-
| NPD || || || 0,8
|-
| Die Freiheit || || || 0,5
|-
| PBC || || || 0,1
|-
| Bündnis 21/RRP || || || 0,1
|}
Die Wahlbeteiligung betrug 55,9 %.

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Nienburg-Nord sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Johann-Heinrich Ahlers (CDU).

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Ahlers, Johann-Heinrich" | Johann-Heinrich Ahlers
| 47,2
| 43,5
|-
| SPD
| data-sort-value="Meyer" | Arne Henrik Meyer
| 35,1
| 31,9
|-
| FDP
| data-sort-value="Bahrke" | Olaf Bahrke
| 4,3
| 7,5
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Limburg, Helge" | Helge Limburg
| 5,8
| 7,4
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Kretschmer" | Viktoria Kretschmer
| 5,4
| 5,6
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,1
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,2
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,2
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,4
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
|
|
| 0,2
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,3
|-
| NPD
| data-sort-value="Fortmann" | Niels Fortmann
| 2,2
| 2,5
|-
| ödp
|
|
| 0,1
|-
| PBC
|
|
| 0,2
|-
|}
Die Wahlbeteiligung lag bei 54,1 %.

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Nienburg/Weser)
Politik (Landkreis Diepholz)